Findlay kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Findlay Point, udde,

USA 

 Findlay, Illinois – en ort i Illinois, Shelby County, 
 Findlay, Ohio – en ort i Ohio, Hancock County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar